Otto Kruse ist der Name folgender Personen:

* Otto Kruse (Psychologe) (* 1948), deutscher Psychologe
 Otto Friedrich Kruse (1801–1880), deutscher Taubstummenlehrer